Ballén ist der Familienname von:

 Sixto Durán Ballén (1921–2016), ecuadorianischer Politiker, Präsident von Ecuador (1992–1996)
 Sixto E. Durán-Ballén (* 1899; † unbekannt), ecuadorianischer Botschafter, Vater des Präsidenten